Водоворот — название фильма:
 Водоворот (фильм, 1927) / Страда — СССР, реж. Павел Петров-Бытов
 Водоворот (фильм, 1933) / Whirlpool / Remous — Франция, реж. Эдмон Т. Гревилль
 Водоворот (фильм, 1949) () — США, реж. Отто Премингер
 Водоворот (фильм, 1964) / The Vortex
 Водоворот (фильм, 1964) / Vrtlog — Югославия, реж. Хайрудин Крвавац и Гойко Щиповац
 Водоворот (фильм, 1983) () — СССР, реж. Станислав Клименко
 Водоворот (фильм, 1986) — СССР, реж. Эльдар Кулиев
 Водоворот (фильм, 1991) — СССР, реж. Олег Тулаев
 Водоворот (фильм, 1996) / Омут — Грузия, реж. Рамаз Гиоргобиани
 Водоворот (фильм, 2000) () — Канада, реж. Дени Вильнёв
 Водоворот (фильм, 2012) () — Сербия, реж. Боян Вук Косовчевич